

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mullo“ beginnt.

Mullo 



Mulloo 
 Mullooly, Brian (* 1935), irischer Politiker

Mullor 
 Mullor García, Justo (1932–2016), spanischer römisch-katholischer Bischof

Mullov 
 Mullov-Abbado, Misha (* 1991), italienischer Jazzmusiker (Kontrabass, Komposition)
 Mullova, Viktoria (* 1959), russische Geigerin

Mulloy 
 Mulloy, Gardnar (1913–2016), US-amerikanischer Tennisspieler
 Mulloy, Michel (* 1954), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher
 Mulloy, William Theodore (1892–1959), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Covington